Die 6. Unihockey-Weltmeisterschaft der U-19-Junioren wurde vom 3. bis 7. Mai 2011 in Deutschland ausgetragen. Die Spiele fanden in Weißenfels statt. Es nahmen je 8 Mannschaften aus der A- und B-Division teil. Die Divisionen wurden in je zwei 4er-Gruppen unterteilt.  Russland gewann das Qualifikationsturnier in Spanien und holte sich den letzten Teilnahmeplatz in der B-Division.

Den Titel sicherte sich Finnland, nach einem 4:3-Finalsieg über Schweden. Die Bronzemedaille ging an die Schweiz, welche das kleine Finale gegen Tschechien mit 6:4 für sich entschied.

A-DIVISION

Gruppenspiele

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finalspiele

Halbfinale

Kleines Finale

Finale

Abschlussplatzierung

B-DIVISION

Gruppenspiele

Gruppe C

Gruppe D

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 15

Spiel um Platz 13

Finalspiele

B-Halbfinale

B-Kleines Finale (Spiel um Platz 11)

B-Finale (Spiel um Platz 9)

Abschlussplatzierung 

2011
Unihockey 2011
Floorballwettbewerb in Deutschland
Sportveranstaltung in Weißenfels
Männerunihockeywettbewerb